Oldfather ist der Familienname folgender Personen:

Charles Henry Oldfather (1887–1954), US-amerikanischer Altphilologe und Althistoriker
Irene Oldfather (* 1954), schottische Politikerin
William Abbott Oldfather (1880–1945), US-amerikanischer Altphilologe